Кубок УЕФА по мини-футболу 2007—2008 — 7-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Москве 27 апреля 2008 года между командами ВИЗ-Синара из Екатеринбурга и Эль-Посо из Мурсии и завершился победой российского клуба.

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (11-19 августа 2007)
 Основной раунд (8-16 сентября 2007)
 Элитный раунд (14-21 октября 2007)
 Финал Четырёх (25-27 апреля 2008)

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Элитный раунд

Группа A 
 Хожув, 15-18 октября 2007

Группа B 
 Падуя, 18-21 октября 2007
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа C 
 Хрудим, 15-18 октября 2007

Группа D 
 Екатеринбург, 15-17 октября 2007
Подробности матчей с участием «ВИЗ-Синары» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Финал Четырёх 
 Москва, 25-27 апреля 2008

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2007—2008 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2007—2008 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу
Международные спортивные соревнования в Москве
2008